Појам Видам може да се односи на:
 Видам (Енглеска)
 Видам (река)